Карл Коллер ()

  (1857—1944) — австрийский офтальмолог.
 Коллер, Карл (1898—1951) — немецкий генерал.
 Коллер, Карл (1929—2009) — австрийский футболист.